Kvalifikace ženské dvouhry US Open 2011 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistek po výhře ve třech kvalifikačních kolech.

Nasazení hráček 

  Galina Voskobojevová (kvalifikována)
  Marina Erakovićová (kvalifikována)
  Stéphanie Duboisová (3. kolo)
  Edina Gallovitsová-Hallová (3. kolo)
  Iryna Brémondová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková (3. kolo)
  Stéphanie Foretzová Gaconová (kvalifikována)
  Urszula Radwańská (kvalifikována)
  Maria Elena Camerinová (1. kolo)
  Zuzana Kučová (1. kolo)
  Arantxa Parraová Santonjaová (1. kolo)
  Eva Birnerová (2. kolo)
  Čan Jung-žan (kvalifikována)
  Mandy Minellaová (3. kolo)
  Renata Voráčová (1. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (1. kolo)
  Romina Oprandiová (kvalifikována)
  Aleksandra Wozniaková (kvalifikována)
  Kathrin Wörleová (2. kolo)
  Lesja Curenková (1. kolo)
  Valeria Savinychová (2. kolo)
  Kchaj-čchen Čchangová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (1. kolo)
  Vitalija Ďjačenková (kvalifikována)
  'Sílvia Solerová Espinosová (kvalifikována)
  Maria Korytcevová (2. kolo)
  Alexa Glatchová (1. kolo)
  Erika Semaová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Taťána Lužanská (2. kolo)
  Alexandra Cadanțuová (1. kolo)
  Olga Savčuková (2. kolo)

Kvalifikovány do hlavní soutěže 
  Jekatěrina Byčkovová
  Čan Jung-žan
  Vitalija Ďačenková
  Marina Erakovićová
  Stéphanie Foretzová Gaconová
  Réka-Luca Janiová
  Karin Knappová
  Michaëlla Krajiceková
  Noppawan Lertcheewakarnová
  Romina Oprandiová
  Alexandra Panovová
  Urszula Radwańská
  Laura Robsonová
  Sílvia Solerová Espinosová
  Galina Voskobojevová
  Aleksandra Wozniaková

Pavouky kvalifikace

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

US Open 2011